Grabener ist der Name folgender Personen:

 Christian Gottfried Grabener (1714–1778), deutscher Pädagoge
 Theophilus Grabener (1685–1750), deutscher Pädagoge